Кубок Шпенглера 1923 — 1-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 29 грудня по 31 грудня 1923 року.

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  

1923
1923 у хокеї з шайбою